Kay steht für:
 Kay, Variante des Vornamens Kai, siehe Kai (Vorname)
 Kay, Kurzform von Katherina
 Kay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kay, andere Form für Cei fab Cynyr, Ritter der Tafelrunde
 Kay Guitars, US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 Schlacht bei Kay, Schlacht des Siebenjährigen Krieges

Kay ist der Name folgender

Orte:
 Kay (Isen), Ortsteil von Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kay (Marklkofen), Ortsteil von Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kay (Straubing), Ortsteil von Straubing, Landkreis Straubing, Bayern
 Kay (Tittmoning), Ortsteil von Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kay, deutscher Name von Kaiu, Gemeinde in Estland
 Kay (Neumark), deutscher Name von Kije (Sulechów), Polen

geographischer Objekte:
 Kay Island, Insel vor der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Kay-Nunatak, Nunatak an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika
 Kay Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

kay steht für:
 Kamayurá (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tupí-Guaraní-Sprache der Kamayurá in Brasilien

Siehe auch:
 Kai
 Cai
 Kaye

Abkürzung